Paraclemensia är ett släkte av fjärilar. Paraclemensia ingår i familjen bladskärarmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladskärarmalar
Paraclemensia